Bonn peut faire référence à : 

 Emmanuel Bonn (né en 1956), réalisateur et scénariste français.
 Ephraïm de Bonn, tossafiste rhénan du .
 Issy Bonn (1903–1977), acteur, chanteur et comédien britannique.
 James Bonn (1959-), acteur de films pornographiques américain.

 Bonn, une ville d'Allemagne.
 Convention de Bonn, traité international sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.
 Conférence de Bonn de 2001 sur les changements climatiques
 Conférence de Bonn de 2017 sur les changements climatiques
 Accords de Bonn (Afghanistan) (2001)
 Accord de Bonn (1931)
 Accords de Bonn (1952)
 Université rhénane Frédéric-Guillaume de Bonn
 Traité de Bonn () entre Charles le Simple et Henri l'Oiseleur